Indianapolis 500 1974 je bila oseminpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 1974.

Rezultati

1974 v športu
1974